

События 
 Консулы Рима: Гай Плавтий Веннон (плебей) и Тит Манлий Империоз Торкват (патриций).
 Афинский архонт-эпоним Фемистокл (II) (347—346 до н. э.).
 Дионисий Младший возвращается в Сиракузы.
 Македонский полководец Парменион осаждает Алос (Гал) во Фтиотиде, а затем от имени Филиппа II ведёт переговоры о Филократовом мире с афинянами.
 В Афинах в Пирее начинается строительство новых доков (завершено в 322 г. до н. э.).
 Речь Демосфена против Мидия.
 Беотийцы просят Филиппа о помощи в Священной войне. Афинское посольство к Филиппу.
 После смерти своего учителя, Платона, Аристотель уезжает в Ассос. Женитьба на Пифиаде, племяннице Гермия, правителя Атарнея.
 Глава Академии Спевсипп (347—339 до н. э.).

Скончались 
 Платон (428 или 427 до н. э., Афины — 348 или 347 до н. э., там же) — древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля.

См. также

Примечания